

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Manw“ beginnt.

Manw 



Manwa 
 Manwar, Youssef (* 1952), tansanischer Hockeyspieler
 Manwari, Bashair Obaid al (* 1997), katarische Leichtathletin

Manwo 
 Manwood, Roger (1525–1592), englischer Jurist und Lord Chief Baron of the Exchequer